Половинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Половинский сельсовет — в Советском районе Алтайского края.
 Половинский сельсовет — в Половинском районе Курганской области.
 Половинский сельсовет — в Целинном районе Курганской области.
 Половинский сельсовет — в Краснозёрском районе Новосибирской области.